Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Jim Courier 6–7 (5–7), 2–6, 7–6 (12–10), 7–6 (7–5), 7–5. La durata dell'incontro è stata di 4h55'. Definito il match dell'anno.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Jim Courier (finale)
 Boris Becker (campione)
 Ivan Lendl (quarti di finale)

 Guy Forget (semifinali)
 Petr Korda (primo turno)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Andre Agassi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1992
ATP Tour 1992